Vaitogi United Soccer Club é um clube de futebol da Samoa Americana. Disputa a segunda divisão nacional, tendo jogado pela primeira na última vez em 2012.

Clubes de futebol da Samoa Americana